Illuminate – album di Shawn Mendes del 2016
 Illuminate – singolo dei Leprous del 2017